Rautatienkatu peut désigner, entre autres, les routes ou rues suivantes :

  Rautatienkatu, rue à Forssa
  Rautatienkatu, une rue à Hamina
  Rautatienkatu, rue Hyvinkää
  Rautatienkatu, rue à Hämeenlinna
  Rautatienkatu, une rue à Iitti
  Rautatienkatu, rue à Kankaanpää
  Rautatienkatu, rue à Kokkola
  Rautatienkatu, une rue à Kotka
  Rautatienkatu, rue à Kouvola
  Rautatienkatu, rue à Kristiinankaupunki
  Rautatienkatu, une rue à Lahti
  Rautatienkatu, une rue à Lieksa
  Rautatienkatu, une rue à Lohja
  Rautatienkatu, une rue à Loimaa
  Rautatienkatu, rue à Loviisa
  Rautatienkatu, une rue à Nokia
  Rautatienkatu, rue à Oulainen
  Rautatienkatu, une rue à Oulu
  Rautatienkatu, rue à Pietarsaari
  Rautatienkatu, une rue à Rauma
  Rautatienkatu, rue à Suonenjoki
  Rautatienkatu, une rue à Ekenäs
  Rautatienkatu, une rue à Tampere
  Rautatienkatu, une rue à Vaasa
  Rautatienkatu, rue à Äänekoski